Mit Creepers kann gemeint sein:
 eine bestimmte Sorte Schuhe: Creepers (Schuhe)
 ein 2005 erschienener Roman von David Morrell
 „Creepers“ ist der amerikanische Titel des 1985 entstandenen Films Phenomena von Dario Argento

Siehe auch:

 Creeper